Осиновая — название рек в России:

 Осиновая (приток Васюгана) — в Томской области
 Осиновая (приток Большой Юксы) — в Томской области
 Осиновая (приток Ташмы) — в Томской области
 Осиновая — в Томской области, приток Емелича
 Осиновая — в Томской области, приток Кедровки
 Осиновая — в Томской области, приток Кельвата
 Осиновая — в Томской области, приток Михъяха
 Осиновая — в Красноярском крае, приток Кандата.
 Осиновая (приток Цильмы) — в Республике Коми
 Осиновая — в Волгоградской области, приток Куртлака.